

Калеє — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Калеє — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства